Эль-Бонильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель.  Занимает площадь 500,62 км². Население — 3 052 человека (на 2010 год). Расстояние — 69 км до административного центра провинции.

На границе Эль-Бонильо и Лесусы находятся истоки рек Лесуса и Корколес, притоков Хукара и Гвадианы соответственно. То есть граница муниципалитетов является водоразделом Средиземного моря и Атлантического океана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Альбасете